Толмадж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Толмадж, Герман (1913—2002) — американский политик-демократ.
 Талмедж, Джеймс Эдвард (1862—1933) — мормонский религиозный деятель, американский учёный.
 Толмадж, Констанс (1898—1973) — американская актриса, сестра Нормы Толмадж и Натали Толмадж.
 Толмадж, Натали (1899—1969) — американская актриса.
 Толмадж, Норма (1894—1957) — американская актриса и продюсер времён немого кино.